LSBR steht für:
 Landesschülerbeirat, Beratungsgremium des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg
 Landesschulbeirat (LSBR) Sachsen-Anhalt
 Halle Steintorbrücke, Bahnhof an der Bahnstrecke Halle–Vienenburg
 Luftseilbahn Sörenberg-Brienzer Rothorn, siehe Liste von Seilbahnen in der Schweiz #Pendelbahnen

Abkürzung